L'expression « jour de gloire » est employée, au singulier ou au pluriel, dans les titres de plusieurs œuvres (par ordre chronologique) :
 Jours de gloire, film américain de Jacques Tourneur, sorti en 1943
 Jours de gloire, film documentaire italien de Luchino Visconti et Marcello Pagliero, sorti en 1945
 Le Jour de gloire, film franco-allemand de Jacques Besnard, sorti en 1976
 Call of Duty : Le Jour de gloire, jeu vidéo sorti en 2004
 Mes jours de gloire, film français d'Antoine de Bary, sortie en 2019
 Jour de gloire, film français de Jeanne Frenkel et Cosme Castro, diffusé en direct en 2022 lors du deuxième tour de l'élection présidentielle française